Хомутино:

 Хомутино — село в Целинном районе Алтайского края.
 Хомутино — село в Увельском районе Челябинской области.